The Last Word, le titre original de Danny Travis le justicier, film américain réalisé par Roy Boulting sorti en 1979 au cinéma. 
 The Last Word, film américain réalisé par Geoffrey Haley sorti en 2008 au cinéma. 
 The Last Word (Adorables Ennemies), film américain réalisé par Mark Pellington sorti en 2017 au cinéma.